Cibois ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Cibois (* 1973), französische Ornithologin
 Philippe Cibois (* 1941), französische Soziologe
 Sébastien Cibois (* 1998), französischer Fußballspieler